Тивауан или Тиваван () — город на западе Сенегала, на территории области Тиес. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в восточной части области, на расстоянии приблизительно 67 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Дакара. Абсолютная высота — 45 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным, на 2001 год численность населения города составляла 43 612 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народа волоф.

Экономика 
Ведущей отраслью экономики города является производство арахисового масла.

Транспорт 
Ближайший  расположен в Дакаре.

Происшествия 
В конце мая 2022 года в пожаре в больнице в Тивауане погибли 11 новорождённых, после чего в стране был объявлен трёхдневный траур.

Примечания 

Города Сенегала